Beat Happening — американская инди-группа, образовавшаяся в 1982 году в Олимпии и известная своим «примитивистским» стилем — нарочито «непрофессиональная» и несобранная игра музыкантов, простые мелодии, наивные тексты, низкое качество записи. Beat Happening считаются пионерами американского инди-попа и лоу-фай музыки и одними из главных популяризаторов идеологии D.I.Y. Фронтмен Beat Happening Кэлвин Джонсон, кроме того, стал основателем влиятельного инди-лейбла K Records (Bikini Kill, Бек, Modest Mouse) и сотрудничал с основателями Sub Pop.

Состав 
 Кельвин Джонсон (Calvin Johnson) — вокал, гитара
 Брет Лансфорд (Bret Lunsford) — вокал, гитара
 Хизер Льюис (Heather Lewis) — вокал, гитара, ударные

Дискография 
 Beat Happening (1985)
 Jamboree (1988)
 Black Candy (1989)
 Dreamy (1991)
 You Turn Me On (1992)

Ссылки 
 Beat Happening на AllMusic.com

Инди-рок-группы США
Инди-поп-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Музыкальные коллективы из штата Вашингтон